Le nom de Windows Server regroupe des systèmes d'exploitation orienté serveur de Microsoft. Les versions successives de ce système de Microsoft sont :
 Windows NT
 Windows 2000 Server
 Windows Server 2003
 Windows Server 2008
 Windows Server 2008 R2
 Windows Server 2012
 Windows Server 2012 R2
 Windows Server 2016
 Windows Server 2019
 Windows Server 2022